TB/FC Suðuroy/Royn er en færøsk fodboldklub, som er resultatet af en fusion af tre andre klubber fra øen Suðuroy: TB Tvøroyri, FC Suðuroy og Royn Hvalba. Klubben spiller i Færøernes topliga i 2017 og endte på en ottendeplads. I daglig tale kaldes klubben Suðuroyarliðið (Suderø-holdet) eller Suðringar (Suderingerne).

2017 
Holdet fik en rigtig god start. Efter fem runder lå det i spidsen med 12 point, efter at de vandt kampen mod B36 3-2 den 23. april 2017. De var bagud 0-2 men formåede at vende kampen til en sejr på 3-2. Et hold fra øen Suðuroy har ikke haft så god start siden 1980, da TB også ville have haft 12 point, hvis man dengang fik 3 point for en vundet kamp. Holdet endte i 2017 på en ottendeplads i Færøernes topliga.

Truppen 
Pr. april 2017:

Referencer

Eksterne henvisninger 
 TB.fo
 fcsuduroy.com
 Royn.fo

Fodboldklubber i Færøerne